Анаконда або анаконда звичайна, або анаконда зелена (лат. Eunectes murinus) — вид змій з підродини удавів (Boidae).
 Анаконда (компанія) () — гірничодобувна компанія в США.
 Анаконда (план) () — умовне найменування довгострокового плану боротьби Півночі проти Конфедерації на початку Громадянської війни у США; план запропонований генерал-лейтенантом В. Скоттом передбачав блокаду південних портів та поступове просування армії США поздовж Міссісіпі для розчленування ворожих сил Півдня навпіл.
 Анаконда (Монтана) () — місто в Монтані (США), адміністративний центр округу Дір-Лодж.
 Операція «Анаконда» — спільна військова операція коаліційних сил НАТО та партнерів, а також парамілітарних підрозділів ЦРУ та Афганської армії, що проводилася у березні 2002 року під час війни в Афганістані на сході країни.
 Анаконда (операція) — поняття, введене українським блогером на ім'я Олег Пономар, міжнародна операція, яка має на меті примусити Росію припинити війну проти України, повернути Крим і змінити злочинний режим в Росії.
 Анаконда (фільм, 1997) — американський фільм жахів.
 Anaconda (дистрибутив Python)